Campanari ima više značenja:
 Campanari, Ancona
 Campanari, Verona